Suzuki kan som auktorsförkortning betyda:

 Ken-ichiro Suzuki
 Kazu-Michi Suzuki
 Toshiyuki Suzuki
 Sigeyosi Suzuki

Robotskapade auktorsförkortningar